Dunlop se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clyde Robert Dunlop
 Jason Dunlop